Улица Челюскинцев (бывшая Власьевская улица) — улица в Вологде, расположенная в историческом районе Верхний Посад. Проходит между Октябрьской улицей и Путейской улицей. Выезд на Октябрьскую улицу перегорожен остановкой общественного транспорта.

История 
Своё современное название улица получила в 1934 году https://www.booksite.ru/krassever/1934/1934_139.pdf в честь подвига экипажа ледокола Челюскин. До этого носила имя Власьевской по церкви Власия Севастийского (XVIII век), ныне не действующей, расположенной на перекрёстке с улицей Кирова.

До революции в доме № 24 (сейчас на этом месте общежитие, дом № 19 по ул. Чехова) находилась хлебопекарня Соловьёва, проданная.

В 1930 году на улице появилось электрическое освещение.

В 1932 году на перекрёстке с улицей III Интернационала был построен хлебозавод № 1 Вологодского хлебокомбината. Он был снесён в 2000-х годах, теперь на его месте десятиэтажный дом № 47.

Практически вся старая деревянная застройка была снесена начиная с 1970-х гг. в связи с ветхостью.

Благоустройство и транспорт 
В 1902 году улица была на всём протяжении замощена булыжником.

В 1961 году улица была заасфальтирована на участке от Октябрьской до Кирова.

По улице на участке от ул. III Интернационала до ул. Чехова осуществляется движение городских автобусов.

Ссылки 
 Сборник истории старых улиц города Вологды
 История переименования улиц г. Володы. Часть II. Современные названия
 Церковь Власия Севастийского (1714)

Улицы Вологды